La palabra teatro puede referirse a:

Conceptos

Vinculados a las artes escénicas 
 Teatro, rama del arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 
 Teatro, género literario.
 Teatro, como edificio donde se representa piezas teatrales.
 Teatro, como compañía artística, lúdica y empresarial.

Otros 
 Teatro de operaciones, área geográfica específica en la cual se desarrolla un conflicto militar armado.
 Teatro óptico, aplicación óptica que permite ofrecer un espectáculo a partir de la proyección de dibujos animados móviles frente a un sistema de lentes e iluminación basado en la linterna mágica.
 Teatro cartesiano, término despectivo para referirse al aspecto clave del materialismo cartesiano.

Nombre propios

Nombres de teatros, como edificios 
 Teatro Apolo, 
 Teatro Calderón, 
 Teatro Cervantes, 
 Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina).
 Teatro de Cristóbal Colón (Bogotá, Colombia).
 Teatro Gayarre (Pamplona, España).
 Teatro Maipo (Buenos Aires, Argentina).
 Teatro Municipal, 
 Teatro Nacional, 
 Teatro Real, 
 Teatro Regio, 
 Teatro Romea, 
 Teatro San Martín (Buenos Aires, Argentina).
 Teatro Solís (Montevideo, Uruguay).
 Teatro de la Universidad Católica (Lima, Perú).
 Teatro Teresa Carreño (Caracas, Venezuela).

Nombres de obras literarias 
 Teatro, de Antonio Tabucchi;

Theatre (palabra teatro en inglés) 
 Antiguo The Theatre o El teatro, teatro isabelino ubicado en Shoreditch (parte del moderno barrio londinense de Hackney), en las afueras de la City de Londres.

Théâtre (palabra teatro en francés) 
 Théâtre des Champs-Élysées o Teatro de los Campos Eliseos, en la ciudad de París.